Взлом:

 
 Взлом замка

 Кража со взломом — уголовно наказуемое деяние.
 Кража со взломом (пьеса) — пьеса Кант Минна (1882).

 Взлом сетей
 Взлом пароля
 Взлом программного обеспечения
 Взлом PlayStation Network
 Взлом телефонных автоматов
 Взлом окружающей жизни

См. также 
 Взломщик
 Хакер
 Крэкер

Примечания